Пересекин — фамилия; имеет женскую форму Пересекина.
 Пересекин, Пётр Филиппович (1671—1750) — российский военный деятель, полковник, вице-губернатор, губернатор Воронежской губернии.

 Пересекина, Елена Антоновна (в девичестве Зубко́; род. 1953) — советская гребчиха, выступала за сборную СССР по академической гребле в середине 1970-х годов.